Australische hockeyploeg (mannen)
 Australische hockeyploeg (vrouwen)